Montemoro ima više značenja:
 Montemoro, Ascoli Piceno
 Montemoro, Genoa
 Montemoro, Savona